Првенство Енглеске у рагбију 2016/17. (службени назив: 2016–17 Aviva Premiership) је било 30. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Бристол, а титулу је освојио Ексетер пошто је у финалу у фантастичној утакмици после продужетака победио Воспсе на храму рагбију, легендарном Твикенаму. Ексетер је тако први пут у историји постао шампион Енглеске.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Воспс, Ексетер, Сараценс, Лестер, Бат, Харлеквинс, а Нотхемптон је ишао у квалификације.

2. У европски челинџ куп отишли су Њукасл, Вустер, Сејл и Глостер.

3. У другу лигу испао је Бристол.

Плеј оф 

Полуфинале

Ексетер - Сараценс 18-16

Воспс - Лестер 21-20

Финале

Воспс - Ексетер 20-23

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Џими Гуперт 277, Воспс
  Стивен Милер 185, Нортхемптон
  Фреди Бурнс 182, Лестер
  Алекс Лозовски 173, Сараценс
  Герет Стинсон 154, Ексетер

Највише есеја

  Криситијан Вејд 17, Воспс
  Џејмс Шорт 11, Ексетер
  Семеса Рокодогуни 10, Бат
  Оли Вудборн 10, Ексетер
  Дени Соломона 10, Сејл

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер тајгерси 22 899 
 Воспс 19 530 
 Харлеквинс 14 655 
 Нортхемптон сеинтси 14 595
 Глостер 14 111
 Бат 13 867
 Бристол 13 433
 Ексетер 11 437
 Сараценс 9 587
 Вустер вориорси 8 825
 Њукасл 7 090
 Сејл шаркс 6 202

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2016.
Рагби у 2017.